Anal puede referirse a lo siguiente:

 Algo que hace referencia al ano, principalmente al ano humano.
Anales, forma concisa de escrito histórico que registra los hechos cronológicamente, año por año.
Aleta anal, una de las aletas de los peces.
Fase anal, concepto elaborado por Sigmund Freud.
Idioma anal, idioma del grupo kuki-chin de las lenguas sinotibetanas hablado en el noreste de India, Birmania y posiblemente Bangladés.
Sexo anal, una práctica sexual.
Desarrollo psicosexual
Ano también puede ser una palabra ofensiva hacia alguien dependiendo del contexto que le vayas a dar.